Григорий Второй:
 Григорий II — папа римский.
 Григорий II (патриарх Константинопольский)
 Григорий II (экзарх Равенны) — экзарх Равенны с 666 по 678.
 Григорий II Палавуни — католикос всех армян (1066—1105).
 Григорий II (герцог Неаполя) (ум. 794)
 Григорий II Гика (1690—1752) — господарь Молдавского княжества в 1726—1733, 1735—1739, 1739—1741 и 1747—1748.
 Григорий II (митрополит Унгро-Валахийский) (ок. 1710—1787) — румынский епископ Константинопольского патриархата, митрополит Унгро-Валахийский (1760—1770 и 1774—1787).
 Григор II Сенекеримян — царь Сюника с 1096, 1103 или 1105 г. по 1166.
 Григор II (ум. 1331) — армянский князь Хачена примерно с 1287.
 Григор Супан II — князь Гегаркуника в 859—912/913 г.
 Григорий II Юсеф (1823–1897) — патриарх Мелькитской грекокатолической церкви (1864—1897).

См. также